

Рождествено — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Рождествено — село, Ічалківський район, Мордовія